Ashton puede referirse a:

 Ashton (Australia)
 Ashton (Canadá)
 Ashton (Escocia)
 Ashton (Sudáfrica)

Estados Unidos 
 Ashton (Dakota del Sur)
 Ashton (Idaho)
 Ashton (Illinois)
 Ashton (Iowa)
 Ashton (Maryland)
 Ashton (Michigan)
 Ashton (Nebraska)

Inglaterra 
 Ashton (Cambridgeshire)
 Ashton (Cheshire)
 Ashton (Cornualles)
 Ashton (Devon)
 Ashton-in-Makerfield, Gran Mánchester
 Ashton-under-Lyne, Gran Mánchester
 Ashton upon Mersey, Gran Mánchester
 Ashton (Hampshire)
 Ashton (Herefordshire)
 Ashton (East Northamptonshire), Northamptonshire
 Ashton (South Northamptonshire), Northamptonshire
 Ashton (Somerset)
 Ashton under Hill, Worcestershire